Выборы в Европейский парламент в Эстонии прошли 26 мая 2019 года. На выборах избрана эстонская делегация. Предполагалось, что вследствие выхода Великобритании из Европейского союза и перераспределения мест Европарламента размер эстонской делегации увеличится с 6 до 7 депутатов. Однако, выход Великобритании был отложен и количество избранных депутатов осталось таким же - 6 человек. Эти выборы в Европарламент были четвёртыми в стране.

Участники
 Эстония 200 - 9 кандидатов (в т.ч. Кристина Каллас)
 Зелёные - 3 кандидата
 СДП - 9 кандидатов (в т.ч. Марина Кальюранд, Индрек Таранд)
 Отечество - 9 кандидатов (в т.ч. Рихо Террас)
 Объединённая левая партия - 1 кандидат
 Богатство жизни - 3 кандидата
 Реформисты - 9 кандидатов (в т.ч. Андрус Ансип, Урмас Паэт, Таави Рыйвас)
 КНП - 9 кандидатов (в т.ч. Март Хельме, Яак Мадисон)
 Центр - 9 кандидатов (в т.ч. Яна Тоом, Игорь Грязин)
 5 независимых (в т.ч. Раймонд Кальюлайд)

Опросы общественного мнения

Результаты 

°) Мандат перейдет партии, если Великобритания выйдет из Европейского союза.

См. также 
 Выборы в Европейский парламент (2019)

Примечания 

2019
2019 год в Эстонии
Эстония